Bitwa pod Kyzikos (410 p.n.e.)
 Bitwa pod Kyzikos (74 p.n.e.)
 Bitwa pod Kyzikos (193)